Jagiełło ist der Name folgender Herrscher:

 Kasimir IV. Jagiełło (1427–1492), Großfürst von Litauen und König von Polen, siehe Kasimir IV. Andreas
 Władysław II. Jagiełło (vor 1362–1434), Großfürst von Litauen und König von Polen

Jagiełło oder Jagiello ist der Familienname folgender Personen:
 Friedrich Jagiello (1468–1503), polnischer Geistlicher, Bischof von Krakau
 Jarosław Jagiełło (* 1971), polnischer Politiker

Jagiełło steht für:
 Jagiełło-Eiche, Baum im Białowieża-Nationalpark, Polen

Siehe auch:
 Jagiellonen, europäische Dynastie